Passek ist der Name oder Namensbestandteil folgender geographischer Objekte:

 Paseka, Gemeinde im Okres Olomouc, Tschechien (deutscher Name)
 Kardavec (Deutsch Passek), Ortsteil der Gemeinde Hluboš im Okres Příbram, Tschechien
 Jimramovské Paseky (Ingrowitzer Passek), Ortsteil der Gemeinde Nový Jimramov im Okres Žďár nad Sázavou, Tschechien
 Passek (Kursk), Siedlung in der Oblast Kursk, Russland

Passek ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Loup Passek (1936–2016), französischer Filmkritiker
 Tatjana Sergejewna Passek (1903–1968), russisch-sowjetische Prähistorikerin
 Valeri Brainin (auch Brainin-Passek; * 1948), russischer Musikfunktionär, Musikpädagoge, Musiktheoretiker und Literat

Siehe auch:

 Pasek
 Passeker
 Passeken